Квалификациите за Европейското първенство по футбол през 1960 г. определят четирите отбора, които участват на Европейското първенство във Франция. Участват 17 отбора, които играят предварителен кръг, осминафинали и четвъртфинали.

Предварителен кръг 

Чехословакия побеждава с общ резултат 4:2

Осминафинали

Първи срещи

Втори срещи 

Франция побеждава с общ резултат 8–2

Румъния побеждава с общ резултат 3–2

Португалия побеждава с общ резултат 5:2

Австрия побеждава с общ резултат 6:2

Съветският съюз побеждава с общ резултат 4:1

Испания побеждава с общ резултат 7:2

Чехословакия побеждава с общ резултат 7:3

Югославия побеждава с общ резултат 3:1

Четвъртфинали 
Испания отказва да пътува до Съветския съюз за четвъртфинала, затова СССР е избран за победител.

Първи срещи

Втори срещи 

Франция побеждава с общ резултат 9:4

Югославия побеждава с общ резултат 6:3

Чехословакия побеждава с общ резултат 5:0

Европейско първенство по футбол 1960